Torday Ferenc (1841–1888) orvos, gyermekgyógyász, sportorvos
 Torday Ferenc (1871–1942) orvos, gyermekgyógyász, előbbi fia